Флаг Карача́ево-Черке́сской Республики (; ) является государственным символом Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации. Принят Народным собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесии 3 февраля 1994 года.

Первоначально функции флага Карачаево-Черкесской Республики выполнял российский триколор, с 1993 года он представлял Карачаево-Черкесию в ряду флагов автономий на фронтоне здания Верховного Совета Российской Федерации. Что дало повод зарубежным флаговедам говорить о бело-пурпурно-синем (или бело-фиолетово-синем флаге Карачаево-Черкесской Республики).

Описание 
Постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесской Республики от 3 декабря 1994 года № 76-XXI, был принят флаг Карачаево-Черкесии:

Государственный флаг Карачаево-Черкесской Республики представляет собой прямой четырёхугольник в соотношении сторон: длина к высоте 2:1.

Государственный флаг Карачаево-Черкесской Республики образован из трёх цветов: светло-синий, зелёный, красный. Цвета расположены в трёх горизонтальных, равных по ширине полосах: светло-синяя — сверху, зелёная — посередине, красная — снизу.

В середине зелёной полосы, во всю её ширину, расположен светлый круг (кольцо), в котором восходящее из-за гор солнце с пятью широкими сдвоенными и шестью тонкими и короткими лучами.

26 июля 1996 года в описание флага были внесены изменения, не влияющие на его изображение:

Государственный флаг Карачаево-Черкесской Республики представляет собой полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — светло-синего, средней — зелёного и нижней — красного цвета. В центре полотнища — светлый круг (кольцо), в котором восходящее из-за гор солнце с пятью широкими сдвоенными и шестью тонкими и короткими лучами.

Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Обоснование символики 
Цвета на Государственном флаге Карачаево-Черкесской Республики означают: 
светло-синий цвет — олицетворение мира, светлых и добрых побуждений и спокойствия; 
зелёный цвет — основной цвет природы, символ плодородия, богатства и созидания, цвет молодости и одновременно мудрости и сдержанности; 
красный — торжественный цвет, символ теплоты и близости между народами.

По неофициальной трактовке цвета флага отражают основные этнические группы в населении Карачаево-Черкесской Республики: 
светло-синий — олицетворяет тюркские народы Карачаево-Черкесской Республики — карачаевцев и ногайцев; 
зелёный — символизирует адыгские народы — черкесов и абазин; 
красный — славянское население Карачаево-Черкесской Республики.

Флаги муниципальных образований 
На 1 января 2020 года в Карачаево-Черкесской Республике насчитывалось 100 муниципальных образований: 2 городских округа, 10 муниципальных районов, 5 городских поселений и 83 сельских поселения.

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Примечания

См. также 
 Герб Карачаево-Черкесии

Флаг
Флаги с изображением солнца